Luzuriaga puede referirse a:

 Luzuriaga, un distrito de la provincia de Mendoza, Argentina.
 Luzuriaga, un concejo de la provincia de Álava, España.
 Luzuriaga, un género taxonómico de plantas fanerógamas.

Además, puede hacer referencia a:

 Palacio de Andoin-Luzuriaga, un edificio de estilo barroco en el municipio de Zalduendo de Álava, España.
 Provincia de Mariscal Luzuriaga, una división administrativa del departamento de Áncash, Perú.
 Toribio de Luzuriaga, un militar peruano-argentino que participó en la Guerra de la Independencia Argentina y del Perú.
 Villa Luzuriaga, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.